Howard Jackson – compositore statunitense
Howard Jackson – kixkboxer statunitense
Howard W. Jackson – politico statunitense